Hilarianus är ett släkte av skalbaggar. Hilarianus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Hilarianus